Vaï (aussi écrit Vai) peut-être :
 Vaï, une langue du Libéria (Afrique) ;
 Vaï, un peuple du Libéria ;
 Vaï, un syllabaire du Libéria ;
 Vaï, un rappeur canadien francophone d'origine marocaine